Рут Оркин (; 1921—1985) — американский фотограф и режиссёр.

Биография 
Рут Оркин выросла в Голливуде, где её мать была актрисой немого кино. Свой первый фотоаппарат Рут подарили на её десятый день рождения — это был Univex, цена которого была чуть меньше 40 центов. Уже с 12 лет она стала делать хорошие снимки — сначала она фотографировала учителей и друзей, а затем и звезд Голливуда. В 17 лет она отправилась на велосипеде на всемирную выставку в Нью-Йорке делая множество снимков по пути. В 1939 году Оркин училась фотожурналистике в Городском колледже Лос-Анджелеса. Во время Второй мировой войны до переезда в Нью-Йорк она в 1943 году служила в Женском армейском вспомогательном корпусе.

Оркин переехала в Нью-Йорк в 1943 году и начала работать фотографом в ночных клубах. Позже она стала успешным внештатным фотографом, путешествуя по всему миру и продавая свои фотографии таким изданиям, как Life, Look и Ladies' Home Journal. Она посещала мероприятия Фотолиги, но вступила в неё официально только после того, как лига в 1947 году оказалась в чёрном списке министерства юстиции. В 1952 году Оркин вышла замуж за фотографа, режиссёра и члена Фотолиги Морриса Энджела. Оркин работала с Энджелом как редактор и сорежиссёр в нескольких независимых фильмах.

Оркин получила известность благодаря фотографии «Американка в Италии» (), сделанной ею в 1951 году. На ней она запечатлела 23-летнюю Нинали Крейг (известную тогда как Джинкс Аллен). Оркин заметила, как мужчины смотрят на идущую по улице Аллен, и сфотографировала этот момент. Оркин попросила Аллен пройтись по улице снова, чтобы на всякий случай сделать ещё одну фотографию.

В 1970-х Оркин преподавала фотографию в Школе визуальных искусств и в Международном центре фотографии. Она умерла от рака в своей квартире на Манхэттене в возрасте 63 лет.

Произведения

Книги 
 «Мир из моего окна» (A World Through My Window), Harper and Row, 1978
 «Фотожурнал» (A Photo Journal), The Viking Press, 1981
 «Другие фотографии из моего окна» (More Pictures from My Window), Rizzoli, 1983

Фильмы 
 «Маленький беглец» (The Little Fugitive), 1953
 «Любовники и леденцы» (Lovers and Lollipops), 1955

Примечания

Ссылки 
 Ruth Orkin Photo Archive

Сценаристы США
Кинопродюсеры США
Монтажёры США